Душан Бањац може бити:

 Душан С. Бањац (пуковник) - пуковник ВРС
 Душан Б. Бањац (пуковник) - пуковник ВРС
 Душан С. Бањац - генерал-потпуковник Војске Југославије